Take 5!, een kaartspel
Take Five, een nummer van het Dave Brubeck Quartet